

Помоцня — село в гміні Помехувек Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Помоцня — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства